Le Soldat peut désigner :

 Le Soldat (), film américain de James Glickenhaus sorti en 1982 ;
 Le Soldat, titre québécois du , film américain de Paul W. S. Anderson sorti en 1998 ;
 Le Soldat, chanson de Florent Pagny, parue sur l'album Vieillir avec toi en 2013.

Voir aussi